Maria jezik može označavati:
Maria (dravidski jezik), jezik iz Indije.
Maria (papuanski jezik), transnovogvinejski jezik iz Papue Nove Gvineje